Арамон може да се односи на:

 Арамон (Гар), насељено место у Француској, у департману Гар
 Арамон (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен